Toponímia:
 Ribas (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Las Ribas, municipi francès al departament de l'Erau (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Ribas de Campos, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Ribas de Sil, municipi de la Província de Lugo a Galícia
 Can Ribas, masia del municipi de Montgat (Maresme) 
 Patronat Ribas o Orfenat Ribas, edifici del barri de Sant Genís dels Agudells (Barcelona) 
 Biografies:
 Antoni Ribas i Grau (Manresa, 1896 - 1957), polític i comerciant català
 Antoni Ribas i Piera (Barcelona, 1935 - 2007), director de cinema i guionista català
 Antoni Ribas Prats (Palma, 1883 - Deià, 1931), pintor mallorquí impressionista
 Benet Ribas i Fugarolas (? - Blanes, 1997), periodista i promotor cultural català 
 Carles Ribas
 Dídac Ribas i Mujal (Manresa, 1922 - Barcelona, 2011), metge i catedràtic universitari de medicina
 Diego Ribas da Cunha (Ribeirão Preto, 1985), futbolista brasiler internacional amb la selecció brasilera
 Elisenda Ribas i Sallent (1936), actriu 
 Enric Ribas Marí (Eivissa, 1955), polític i escriptor eivissenc en llengua catalana
 Francesc Ribas i Sanglas (Roda de Ter, 1916 - 2009), jugador de futbol 
 Francesc Ribas i Serra (Barcelona, 1872 - 1929), empresari i filantrop 
 Francesc Ribas i Soberano (Reus, 1893 - Barcelona, 1965) metge i polític català
 Gabriel Ribas Ródenas (Palma, 1985), futbolista mallorquí 
 Ignasi Ribas i Marqués (1901, Palma - Santiago de Compostel·la, 1996), químic orgànic espanyol 
 Jaume Ribas Prats (Sant Josep de sa Talaia, 1947), mestre, polític i escriptor mallorquí
 Joaquín Ribas de la Reyna (Palma, Mallorca, 1932), polític mallorquí
 José Ribas Seva, dirigent falangista català 
 Josep Ribas, diversos personatges
 Josep Maria Ribas i Casas (Barcelona, 1899 - Montornès del Vallès, 1959), arquitecte 
 Manuel Ribas i Piera (Barcelona 1925 – 2013), arquitecte 
 Maria Rosa Ribas i Monné (Barcelona, 1944), compositora i pianista 
 Marià Ribas i Bertran (Mataró, 1902 - 1996), arqueòleg, historiador i dibuixant català
 Mariano Ribas Ribas (Sant Antoni de Portmany, 1921), empresari eivissenc, fill d'Alfonso Ribas Piqué
 Mariona Ribas i Deu (Sabadell, 1984), actriu catalana 
 Mike Ribas (Olot, 1932 – Barcelona, 2009), pianista, arranjador, compositor i director musical català
 Òscar Ribas i Reig (Sant Julià de Lòria, 1936), empresari i polític andorrà 
 Pau Ribas i Tossas (Badalona, 1987), jugador català de bàsquet
 Toni Ribas (1975), actor català de cinema pornogràfic
 Xavier Ribas (Barcelona, 1960), fotògraf barceloní
 Xavier Ribas i Centelles (Terrassa, Catalunya, 1976), jugador d'hoquei sobre herba català